Мэнская Восточная железная дорога () — дочернее подразделение железнодорожной компании Morristown & Erie Railway, созданное в 2004 году.

С момента своего образования — 2004 года является оператором Роклендской железнодорожной ветки, расположенной в штате Мэн, проходящей по побережью залива Мэн, и связывающей города Брансуик (входит в агломерацию Портленда) и Рокленд.

Обеспечивает круглогодичные грузовые и, совместно с компанией Amtrak — сезонные пассажирские перевозки.

Основные перевозимые грузы — цемент, листовая сталь, перлит.

Железнодорожные компании США
Экономика Мэна